Amo Você Vol. 1 — de vários artistas
Amo Você Vol. 2 — de vários artistas
Amo Você Vol. 14 — de vários artistas
Amo Você – Melhores Momentos — de vários artistas
Eu Amo Você — de Função RHK

Ver também
MK Music

Desambiguações de música